Keseberg bezeichnet
 
 Keseberg (Kellerwald) (), Berg bei Ederbringhausen im Kellerwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Keseburg, Burg am Keseberg im Kellerwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 historischer Name von Augustusberg, einem Stadtteil von Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Keseberg (Attendorn), Stadtteil von Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

und ist der Name folgender Personen:
 Louis Keseberg, letzter Überlebender der Donner Party